Нужна — топоним.

 Нужна — река в Костромской и Нижегородской областях России. 
 Нужна — деревня в Шарьинском районе Костромской области.